Eastwell (Kent) – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Eastwell (Leicestershire) – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)